

Anime e manga 
 Romantica Clock – manga shōjo del 2012 scritto e disegnato da Yōko Maki.

Musica 
 Romantica – brano musicale di Renato Rascel e Dino Verde del 1960.
 Romantica/Dimmelo con un fiore – singolo di Renato Rascel del 1960.
 Romantica/Non sei felice – singolo di Tony Dallara del 1960.
 Romantica/Colpevole – singolo di Mario Trevi del 1960.
 Romantica e altre 10 canzoni di Renato Rascel – album di Renato Rascel del 1960.
 Romantica – album di Mal del 2007.
 Musica romantica – genere musicale della musica classica legata al romanticismo.